Lincoln Heights (2007-2009) – amerykański serial obyczajowy stworzony przez Setha Freemana.

Światowa premiera serialu miała miejsce 8 stycznia 2007 roku i był emitowany do 9 listopada 2009 roku na antenie ABC Family. Dnia 29 stycznia 2010 roku ABC Family postanowił zakończyć emisję serialu po czterech sezonach.

Opis fabuły 
Serial opowiada o Eddiem Suttonie (Russell Hornsby), ambitnym oraz pełen ideałów policjancie z Los Angeles, który posiada własny, honorowy kodeks zasad oraz obowiązków wobec swojej rodziny, swojej pracy oraz swojej społeczności.

Obsada

Główni 
 Russell Hornsby jako Edward "Eddie" Sutton
 Nicki Micheaux jako Jennifer "Jenn" Sutton
 Erica Hubbard jako Cassandra "Cassie" Sutton
 Rhyon Nicole Brown jako Elizabeth "Lizzie" Sutton
 Mishon Ratliff jako Taylor "Tay" Sutton
 Chadwick Boseman jako Nathaniel "Nate" Ray Taylor
 Robert Adamson jako Charles Antoni
 Michael Reilly Burke jako Kevin Lund
 Alice Greczyn jako Sage Maria Lund

Pozostali 
 Michael Warren jako Spencer Sutton
 Jennette McCurdy jako Becky
 Juanita Jennings jako Mama Taylor
 Tammy Townsend jako Daina Taylor
 Myzel Robinson jako Jeron Taylor
 Richard Roundtree jako Coleman Bradshaw
 Beverly Todd jako Beverly Bradshaw
 Darin Dewitt Henson jako Ruben
 Gus Hoffman jako Johnny Nightingale
 Julie St. Claire jako Marla Antoni
 Tyler Posey jako Andrew Ortega

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Programy telewizji Freeform